МЛБ в сезоне 1989 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Окленд Атлетикс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги: Сан-Франциско Джайентс — Чикаго Кабс 4-1

Американская лига 
 Финальная серия лиги: Окленд Атлетикс — Торонто Блю Джейс 4-1

Мировая серия 
 Мировая серия 1989: Окленд Атлетикс — Сан-Франциско Джайентс 4-0

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1989 год в бейсболе